ЭРА может означать:
 «ЭРА (аппарат)» (сокр. Электрографический Репродукционный Аппарат) — копировальный аппарат 1980-х годов производства СССР. 
 ЭРА (сокр. ЭлектроРадиоАвтоматика) — российская приборостроительная компания.
 ЭРА (торговая марка) — российская марка электротехнической продукции.
 «ЭРА (технополис)» (аббр. от «Элита Российской Армии») — российский военный инновационный технополис в Анапе. 1-я очередь открыта в 2018 году
 ЭРА-ГЛОНАСС — система экстренного реагирования при авариях, основанная на применении ГЛОНАСС и систем спутникового мониторинга транспорта.
 Группа ЭРА (сокр. от Специализированная группа экологии рядовой архитектуры) — петербургская градозащитная организация.

См. также 
 ERA
 Эра (значения)

Примечания